Језер има више значења:

 Језер
 Језер (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Језер (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији